Мстислав Юрьевич:
 Мстислав Юрьевич (ум. после 1161) — князь пересопницкий, новгородский, сын Юрия Долгорукого.
 Мстислав Юрьевич (ум. 1238) — сын Юрия Всеволодовича.